VRB steht als Abkürzung für:

 Vega Rotating Beacon, ein rotierendes Leuchtfeuer, siehe VRB-25
 Verband der Rechtspfleger im Bundesdienst, eine Fachgewerkschaft
 Vereinigung Rohstoffe und Bergbau, ein Wirtschaftsverband
 Verkehrsverbund Region Braunschweig, ein Verkehrsverbund im Großraum Braunschweig
 Violet Red Bile Agar, ein Selektivnährboden, siehe VRB-Agar
 Vitznau-Rigi-Bahn, Zahnradbahn in der Schweiz
 Vogtländischer Radfahrer-Bund
 Volksrepublik Bulgarien

Abkürzung